Ха́нин — матронимическая еврейская фамилия (от собственного имени Ха́на).

Известные носители 
 Ханин, Андрей Владимирович (род. 1989) — украинский спортсмен и тренер.
 Ханин, Борис Юрьевич (род. 1932) — советский и российский педагог.
 Ханин, Григорий Исаакович (род. 1937) — советский и российский экономист.
 Ханин, Дов (род. 1958) — израильский политик.
 Ханин, Жан Борисович (род. 1938) — лексикограф и переводчик, автор семи словарей латгальского языка.
 Ханин, Зеев (Владимир) — израильский политолог.
 Ханин, Исаак Лазаревич (1911—1985) — советский геолог.
 Ханин, Константин Михайлович — советский и российский математик.
 
 Ханин, Олег Алексеевич (1938—1990) — советский спортивный журналист.
 Ханин, Самуил Давидович (род. 1952) — специалист в области полупроводников и диэлектриков, профессор.
 Ханин, Саул Григорьевич (1902—1981) — бактериолог, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Юрий Ханин (или Юрий Ханон, род. 1965) — российский композитор, писатель и художник, ботаник-селекционер, философ, лауреат «Еврооскара».

Вымышленные персонажи 
 Ханин — один из главных персонажей повести Юрия Германа «Один год» и снятого по её мотивам фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» в исполнении Андрея Миронова.
 Ханин — один из персонажей романа Виктора Пелевина «Generation П».